«Героическая кермесса» () — романтическая комедия режиссёра Жака Фейдера, снятая во Франции в 1935 году. Образчик поэтического реализма во французском кинематографе 1930-х гг.

Фильм снят Фейдером с различными актёрами в двух версиях: французской и немецкой («Die klugen Frauen», дословно Мудрые женщины). В этих фильмах только одна общая актриса — исполнительница главной роли Франсуаза Розе (жена режиссёра, снимавшаяся во многих его картинах).

Сюжет 
В 1616 году Фландрия находится под властью Испании. В городке Бом готовятся к проведению традиционной кермессы (ярмарки и карнавала). Жители узнают, что к городу приближается большой отряд испанского герцога Оливареса, чтобы расположиться здесь на постой. Опасаясь грабежей и изнасилований, городской совет предлагает инсценировать смерть главы города и организовать соответствующий траур, чтобы мрачностью обстановки изменить планы испанцев на отдых. Но Корнелия — жена бургомистра (Розе), — презрительно отвергает трусливую стратегию мужа и организует других женщин на оборону города в своём духе. Интриги и проделки дам не только заставили испанцев воздержаться от недостойного поведения, но и вынудили Оливареса простить Буму налоги и подати за целый год. Одновременно хитрой интригой Корнелия разрушает планы супруга выдать их дочь замуж за местного мясника и возвращает её в объятия влюблённого молодого художника.

В ролях 
Французская версия
 Франсуаза Розе — Корнелия
 Андре Алерм — Корбус де Витт, бургомистр
 Жан Мура́ — герцог Оливарес
 Луи Жуве — священник

Создание и премьера 
«Героическая кермесса» стала третьим из фильмов, который Жак Фейдер снял в традиции поэтического реализма в течение короткого периода после возвращения из США (первый — «Большая игра», второй — Пансион «Мимоза»). Все фильмы созданы в соавторстве со сценаристом Шарлем Спааком и Франсуазой Розе в главных ролях. Помощником режиссёра выступил будущий классик поэтического реализма Марсель Карне.

В 1935 году уже шли разговоры о возможной оккупации и сотрудничестве французского правительства с нацистскими властями. Некоторые участники съёмочной группы открыто выражали сожаление по поводу «нацистского влияния» в фильме. Картину с энтузиазмом оценили в Германии, премьера состоялась в Берлине 15 января 1936 года в присутствии Геббельса. Тем не менее через несколько дней после начала Второй мировой войны (1939) фильм был запрещен в Германии и оккупированных странах Европы. Жак Фейдер и Франсуаза Розе искали убежища в Швейцарии.

Критика 
 Time Out Film Guide (1989): «Перл, хотя и не самый крупный, довоенного французского кино. Фейдер задался целью вернуть к жизни фламандскую живопись и выполнил свою задачу почти идеально, мастерское использование студийных декораций сочетая с блистательной операторской работой Стрэдлинга. Фильм не даёт прямых ответов относительно политики оккупации: к чему он призывает — к коллаборационизму или к диверсиям? Как бы то ни было, это совершенно добродушная комедия об отношениях полов».
 Жак Лурсель (1992): «В этом достаточно перехваленном классическом фильме больше видимости таланта, нежели таланта подлинного. Большой бюджет, большая массовка. Визуальный ряд отделан тщательно, равно как и костюмы и декорации, созданные Лазаром Меерсоном при помощи Александра Тронера и Жоржа Вакевича. (Получается, что над этим фильмом работали 3 самых известных французских художника-декоратора.) Но нет вдохновения, или же оно дышит на ладан, хотя фильм мог бы стать живым и забавнейшим фарсом. Вступление занимает половину картины. Во 2-й половине действие продвигается мало и медленно. Жуве играет чуть ли не самую неинтересную и безликую роль в своей карьере; впрочем, ни один персонаж не обладает подлинной выразительностью».
 Дэйв Кер: «В год своей премьеры наивная притча о добродетельном непротивлении злу пришлась не по вкусу ни одной из противоборствующих политических партий: французские патриоты усмотрели в ней одобрение коллаборационизма, а нацисты разглядели в испанских оккупантах пародию на самих себя. Фейдер же задумывал фильм, далёкий от политики: бесхитростный фарс в декорациях брейгелевской фантазии».

Награды 

 1936 год — награда Национального совета кинокритиков США за лучший зарубежный фильм;
 1936 год — Венецианский кинофестиваль: награда Жаку Фейдеру, как лучшему режиссёру, номинация на главный приз фестиваля — «кубок Муссолини»;
 1937 год — награда Совета кинокритиков Нью-Йорка за лучший фильм на иностранном языке;
 1938 год — награда ведущего киноведческого журнала Японии «Kinema Junpo» за лучшую картину на иностранном языке.

Примечания

Ссылки 
  

Фильмы Жака Фейдера
Кинокомедии Франции
Кинокомедии 1935 года
Фильмы Франции 1935 года
Фильмы про свадьбу
Фильмы Sonores Tobis